Antiochos ou Antiochus (en grec ancien Ἀντίοχος / Antíokhos) est un nom propre d'origine grecque qui peut désigner :

Héros de la mythologie 
 Antiochos fils d'Héraclès.
 Antiochos fils d'Égyptos, époux de la Danaïde Itéa qui l'assassine, comme ses 49 frères par leurs fiancées.

Membres de la dynastie des Séleucides 
 Antiochos, père de Séleucos.
 Antiochos  Sôter.
 Antiochos  Théos.
 Antiochos Hiérax.
 Antiochos  Mégas.
 Antiochos le Jeune.
 Antiochos  Épiphane.
 Antiochos  Eupator.
 Antiochos  Dionysos.
 Antiochos  Évergète Sidétès.
 Antiochos  Philométor.
 Antiochos  de Cyzique.
 Antiochos  Eusèbe.
 Antiochos  Philadelphe.
 Antiochos  Dionysos.
 Antiochos  Asiaticus.

Rois de la Commagène 
 Antiochos .
 Antiochos .
 Antiochos .
 Antiochos .

Saints des Églises chrétiennes 
 Antiochus de Sulci († entre 117 et 138) ou Antiochos de Sardaigne ou Antiochus ou Antioco, martyr sous Hadrien sur l'île de Sulci au large de la Sardaigne ; célébré le 13 décembre.
 Antiochus († vers 130), avec Soukias, Lucien, Polyeucte, Quadrat, Iksoron, Memmas, Phocas, Serge, Domece, Adrien, Zosime, Victor, Thalkise, Jourdain, Anastase, Théodore, nobles de la cour d'Arménie, martyrs ; célébrés le 15 avril. 
 Antiochus († vers 303) ou Antioche, avec Nicostrate, deux tribuns et leurs soldats, tous martyrs à Césarée de Palestine lors de la persécution de Dioclétien ; célébrés le 21 mai en Occident et le 8 juillet en Orient avec Procope d'Antioche, Théodosie sa mère et douze femmes de rang sénatorial.
 Antiochus (), médecin en Galatie et Cappadoce, frère de saint Platon et de saint Cyriaque (ou Dominique), martyrs en Cappadoce ; célébré le 16 juillet.
 Antiochus de Lyon († vers 410) ou Antioche ou Andéol, métropolitain (évêque) de Lyon ; célébré le 13 août par les catholiques et le 15 octobre par les orthodoxes. 
 Antiochus (), avec Jean, Moïse et Antonin, ascètes des montagnes de Syrie ; célébrés le 23 février. 
 Antiochos le Moine († vers 630 ou 635), ou Antiochos le Sabbaïte, moine au Monastère Mar Saba en Palestine, auteur du Pandecte de la Sainte Écriture ; célébré le 24 décembre ou le 22 janvier.

Autres personnages 
 Antiochos de Syracuse (), historien.
 Antiochus (), surnom de l'esclave romain Eunus, natif de Syrie, chef de la première guerre servile.
 Antiochos de Cilicie, philosophe cynique, mis à mort en 216 par ordre de l'empereur Sévère pour conspiration.
 Antiochos d'Ascalon, fondateur de la cinquième Académie et maître de Cicéron et Lucullus.
 Antiochos de Laodicée, en Phrygie, philosophe sceptique.
 Antiochos (404–421), un eunuque influent de l'empire romain d'Orient.
 Antiochos, un général byzantin du .

Notes et références 

pl:Antioch